Gusha bezeichnet:

 Guchan, okzitanisch Gusha, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Gusha (Gejiu), chinesisch 贾沙乡, Gemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan